Dobitnici nagrade Ponos Hrvatske za 2008. godinu:

Izvor 
 http://www.ponoshrvatske.hr

2008